Parkett kan syfta på:

 Parkett (scenografi) – sittplatser på golvet framför en scen
 Parkettgolv – trägolv lagt av massiva stavar av ett eller flera träslag